Belochka (Cirílico: "Белочка"; Traducción: "Ardilla") es una canción y demo producido para t.A.T.u. por Ivan Shapovalov durante el tiempo de Podnebesnaya, y es cantada solo por Lena Katina. La canción fue lanzada en el álbum compilatorio de Shapovalov, Podnebesnaya No. 1. El demo, el cual es casi exactamente el mismo al disponible en internet.

Enlaces externos 
 Letra oficial (En cirílico)

Canciones de t.A.T.u.
Canciones de 2004

en:Belochka